Mahesh Kumar Adhikari (x - x) é um botânico  nepalês .

Ligações externas
  

Botânicos do Nepal